Nositelky jména Markéta Anglická:

 Markéta Anglická (1240–1275) – skotská královna
dcera anglického krále Jindřicha III., manželka skotského krále Alexandra III.
 Markéta Anglická (1275–1333) – brabantská vévodkyně
dcera anglického krále Eduarda I., manželka brabantského vévody Jana III.
 Markéta Anglická (1346–1361) – hraběnka z Pembroke
dcera anglického krále Eduarda III., manželka hraběte Jana z Hastingsu, 2. hraběte z Pembroke